Bruna Dradi – partigiana italiana
 Stefano Dradi – ex calciatore italiano